Zagrebačka škola za menadžment (kratica od eng. Zagreb School of Management) 
 Zvjezdano selo Mosor